Рафаел Надал је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:3, 2:6, 6:1.

Носиоци

 Рафаел Надал (победник)
 Роџер Федерер (треће коло)
 Новак Ђоковић  (финалиста)
 Енди Мари (полуфинале)
 Хуан Мартин дел Потро (друго коло)
 Жил Симон (друго коло)
 Фернандо Вердаско (четвртфинале)
 Николај Давиденко ''(четвртфинале)

<li> Гаел Монфис (прво коло)
<li> Давид Ферер (треће коло) 
<li> Томи Робредо (друго коло)
<li> Давид Налбандијан (треће коло)
<li> Станислас Вавринка (полуфинале)
<li> Марин Чилић (друго коло)
<li> Радек Штјепанек (прво коло) 
<li> Николас Алмагро (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2009.
Монте Карло мастерс – појединачно